Касерес се може односити на:

Шпанија
Касерес, град у Шпанији
Провинција Касерес

Колумбија
Касерес (департман у Колумбији)

Бразил
Касерес (општина у Бразилу)